Echipa feminină de handbal a Franței este echipa națională care reprezintă Franța în competițiile interțări oficiale sau amicale de handbal feminin. Ea este guvernată de Federația Franceză de Handbal (Fédération Française de Handball).

Palmares
Campionatul Mondial 
 medalie de aur în 2003 și 2017
 medalie de argint în 1999, 2009 și 2011

Campionatul European
 medalie de bronz în 2002, 2006,  2016

Jocurile Mediteraneene
 medalie de aur în 1997, 2001 și 2009
 medalie de argint în 1987, 1991 și 1993

Rezultate

Rezultate la Jocurile Olimpice 
Conform paginii oficiale a Federației Franceze de Handbal:

Rezultate la Campionatele Mondiale

Campionatul Mondial în sală (în 7 jucătoare) 
Conform paginii oficiale a Federației Franceze de Handbal:

Campionatul Mondial pe teren de sport (în 11 jucătoare)

Rezultate la Campionatele Europene  
Conform paginii oficiale a Federației Franceze de Handbal:

Rezultate în alte competiții 
 Jocurile Mediteraneene 2009: Câștigătoare
 Jocurile Mediteraneene 2005: locul 4
 Jocurile Mediteraneene 2001: Câștigătoare
 Jocurile Mediteraneene 1997: Câștigătoare
 Jocurile Mediteraneene 1993: locul 2
 Jocurile Mediteraneene 1991: locul 2
 Jocurile Mediteraneene 1987: locul 2
 Cupa Møbelringen 2012: Câștigătoare
 Cupa Møbelringen 2006: locul 3
 Cupa Møbelringen 2004: locul 2
 Cupa Møbelringen 2002: locul 3
 Cupa Mondială GF 2011: locul 3
 Cupa Mondială GF 2010: locul 3
 Cupa Mondială GF 2008: locul 3
 Cupa Mondială GF 2007: locul 2
 Trofeul Carpați 1989: locul 3

Echipa 
Ultima componență cunoscută este cea a echipei de la Campionatul Mondial din 2017:

Antrenor principal:  Olivier Krumbholz
Antrenor secund:  Sébastien Gardillou

Rezultate în competițiile internaționale 
Această secțiune tratează rezultatele obținute de echipa Franței în competițiile internaționale (Campionatele Mondiale, Campionatele Europene, Jocurile Olimpice de vară, calificările mondiale și continentale).

Rezultate și statistici în competițiile internaționale 
Statistici privind rezultatele echipei Franței în funcție de adversar până la data de 17 decembrie 2017:

Legendă: Echipele marcate cu caractere italice nu mai există în prezent.

Antrenori

Acoperire media 
Meciurile echipei Franței sunt televizate de postul Canal+, în urma unui contract care acoperă toată perioada până în 2017.

Note

Legături externe 
 Pagina oficială
 Femmes2defis
 Profil pe pagina IHF

Franța